Kowarski ist der Familienname folgender Personen: 

 Felicjan Szczęsny Kowarski (1890–1948), polnischer Maler, Bildhauer und Hochschullehrer
 Lew Kowarski (1907–1979), russisch-französischer Physiker
 Wiktor Anatoljewitsch Kowarski (1929–2000),  sowjetisch-moldauischer Theoretischer Physiker, Biophysiker und Hochschullehrer

Außerdem diente der Name als Pseudonym von:
 Kurt Demmler (1943–2009), deutscher Liedermacher und Texter

Siehe auch:
 Kowarski-Syndrom